Kelly Services — компания по предоставлению решений в области аутсорсинга и управления персоналом, основанная в США в 1946 году.

История компании 
 1946
 William Russell Kelly открывает офис Kelly Services в г. Детройт (штат Мичиган, США)

1953
 Продажи Kelly Services достигли $ 1 млн
1962
 Акции компании котируются на бирже
1964
 Открытие первого зарубежного офиса в Пуэрто-Рико
1972 
 Открытие первого Европейского офиса (Париж, Франция)
1973
 Продажи превышают $ 100 млн
1979
 Офисы Kelly Services представлены в 50 штатах США
1985
 Kelly Services входит в список 500 крупнейших американских компаний (по версии журнала Fortune)
1986
 Продажи превышают $ 1 млрд
1998
 В возрасте 92 лет умирает Основатель и Президент компании William Russell Kelly
2008
 Продажи составили $ 5,5 млрд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Аутсорсинговые компании
Кадровые агентства
Компании США